Der San Luis Potosí Challenger 1990 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. April 1990 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1990 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1990
Tennisturnier in San Luis Potosí